Дмитриевка — село Ершовского района Саратовской области, на берегу реки Миусс. Входит в состав Чапаевского муниципального образования.

История 
Деревня Дмитриевка (Крутец) была основана в 1827 году на землях генерал-лейтенанта, героя Отечественной войны 1812 года Николая Алексеевича Столыпина. Позже эта территория была унаследована Аркадием Дмитриевичем Столыпиным, племянником Николая Алексеевича и отцом премьер-министра России П. А. Столыпина. До 1851 года деревня входила в состав Саратовской губернии, затем — в состав Каменно-Сарминской волости Николаевского уезда Самарской губернии.

В 1901 году в селе Дмитриевка была построена Михайло-Архангельская церковь на средства землевладельца Ивана Васильевича Кобзаря. Здание церкви было деревянным, на каменном фундаменте, теплым, вмещало до 200 человек, огорожено деревянным забором. Храм был однопрестольным, освящен в 1901 году в честь Архистратига Михаила.
Усадебной земли у церкви не было, причту был отведен участок пахотной земли размером 33 десятины. Дома для священнослужителей были построены в 1908 и 1914 годах на средства прихожан. В церкви имелась библиотека.
В здании церкви также работала смешанная церковно-приходская школа, открывшаяся в 1899 году.
В 1907 году было основано церковно-приходское попечительство.
К приходу Михайло-Архангельской церкви относились: село Дмитриевка, деревня Коптевка, хутор «Солянка» И. В. Кобзаря.
В 1939 году на месте сгоревшей церкви было построено здание школы.

В период с 1935 по 1941 годы село Дмитриевка входило в состав Гнаденфлюрского кантона АССР немцев Поволжья.

Население

Инфраструктура 
На территории села Дмитриевка расположены школа и фельдшерско-акушерский пункт.

Источники 
 Центральный государственный архив Самарской области. Фонд 32. Самарская духовная консистория. Опись 17. Дела 319, 357.
 Самарская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г.
 Список населенных мест Самарской губернии. 1889 год.
 Список населенных мест Самарской губернии. 1900 год.
 Список населенных мест Самарской губернии. 1910 год.

Примечания

Ссылки 
 Сайт школы села Дмитриевка

Населённые пункты Ершовского района